Zimowa Uniwersjada 2005 – odbyła się w dniach 12-22 stycznia w Innsbrucku i Seefeld in Tirol w Austrii.

Dyscypliny 
  Biathlon
  Biegi narciarskie
  Curling
  Hokej na lodzie
  Kombinacja norweska
  Łyżwiarstwo figurowe
  Łyżwiarstwo synchroniczne
  Łyżwiarstwo szybkie
  Narciarstwo alpejskie
  Short track
  Skeleton
  Skoki narciarskie
  Snowboard

Wyniki

Biathlon

Mężczyźni

Kobiety

Biegi narciarskie

Mężczyźni

Kobiety

Hokej na lodzie

Mężczyźni

Kombinacja norweska

Mężczyźni

Narciarstwo alpejskie

Mężczyźni

Kobiety

Łyżwiarstwo figurowe

Łyżwiarstwo szybkie 

Wyniki Polaków:
|500 m 14. Maciej Ustynowicz 19. Łukasz Budz
|1000 m 11. Konrad Niedźwiedzki 22. Maciej Ustynowicz 29. Łukasz Budz 24. Karolina Ksyt
|1500 m 13. Konrad Niedźwiedzki 35. Robert Kustra 36. Łukasz Budz 4. Katarzyna Wójcicka 25. Karolina Ksyt
|3000 m 20. Karolina Ksyt 21. Magdalena Gołębiewska
|5000 m 17. Sławomir Chmura 28. Robert Kustra 15. Magdalena Gołębiewska
|10000 m 13. Sławomir Chmura

Short track 

Sztafeta 5000 m – 4.

Skeleton

Skoki narciarskie

Mężczyźni

Kobiety

Snowboard

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa 

 
2005 w sportach zimowych
Zawody sportowe w Innsbrucku
2005 w Austrii